Mesnil is een oud-Frans, in onbruik geraakt woord dat "boerderij" of "nederzetting" betekent. Het heeft dezelfde stam als het Franse woord "maison" ("huis"). Het achtervoegsel "-il" maakt er een verkleinwoord van. Mesnil, en de afleidingen Ménil, Maisnil, Maînil en Mainil, komen voor in tientallen plaatsnamen in Frankrijk, België en andere franstalige gebieden.

Plaatsen
In België, onder meer:
Mesnil-Église en Mesnil-Saint-Blaise, twee plaatsjes in de Belgische gemeente Houyet
Le Mesnil (België), dorp in de gemeente Viroinval

Mesnil-Bruntel, Somme
Mesnil-Clinchamps, Calvados
Mesnil-Domqueur, Somme
Mesnil-en-Arrouaise, Somme
Mesnil-Eudin, Somme, voormalige gemeente
Mesnil-Follemprise, Seine-Maritime  
Mesnil-la-Comtesse, Aube
Mesnil-Lettre, Aube 
Mesnil-Martinsart, Somme
Mesnil-Mauger, Seine-Maritime 
Mesnil-Panneville, Seine-Maritime 
Mesnil-Raoul, Seine-Maritime 
Mesnil-Rousset, Eure
Mesnil-Saint-Georges, Somme
Mesnil-Saint-Laurent, Aisne
Mesnil-Saint-Loup, Aube
Mesnil-Saint-Nicaise, Somme
Mesnil-Saint-Père, Aube
Mesnil-Sellières, Aube
Mesnil-sous-Vienne, Eure
Mesnil-sur-l'Estrée, Eure
Mesnil-Verclives, Eure

gemeenten met de naam Le Mesnil (doorverwijspagina)

Personen
Félix Mesnil, Frans zoöloog en bioloog
Jacques Mesnil, pseudoniem van Jean-Jacques Dwelshauvers, een Brussels anarchist
Pierre Mainil, Belgisch politicus
Michel Mainil, Belgisch muzikant en componist